Józef Czajkowski (1837–1907) – uczestnik powstania styczniowego, ksiądz
 Józef Czajkowski (1872–1947) – polski malarz, architekt, grafik, pedagog
 Józef Czajkowski (1874–1960) – uczestnik powstania wielkopolskiego